Sigourney peut faire référence à :

Patronymes 
 Edith Sigourney, une joueuse de tennis américaine.
 Lydia Sigourney, une poétesse américaine.
 Sigourney Weaver, une actrice américaine.

Toponyme 
 Sigourney, une ville du  comté de Keokuk, en Iowa, aux États-Unis.

Autres 
 , le nom de deux navires de l'United States Navy.

Etymologie 
Probablement graphie alternative du nom de lieu français Sigournais (Vendée)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme